Osoby o tym nazwisku:
 Cory Barlog – amerykański scenarzysta gier komputerowych
 Witold Barlog – polski wojskowy